Črnec Biškupečki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Varaždina, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 713 stanovnika te 220 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji